Blekinge este un län din Suedia. Reședința sa este orașul Karlskrona.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Blekinge län este compus din următoarele comune:
 Karlshamn
 Karlskrona
 Olofström
 Ronneby
 Sölvesborg

Note 

Län în Suedia